Знесення — дія за значенням зносити:
 Приносити з різних місць в одне, збирати докупи.
 Несучи, спускати, доставляти зверху вниз.
 Зрушувати, зривати з місця, переміщати, відносити куди-небудь, захопивши силою свого руху (про вітер, воду, вибухову хвилю і т. ін.). || безос.
 Знищувати, ламаючи, руйнуючи і т. ін. || Знімати, відділяти чим-небудь; зрізувати, зрубувати. || безос. || перен. Скасовувати або силою знищувати що-небудь.
 перен. Терпіти, витримувати що-небудь неприємне, тяжке, болісне і т. ін.
 Знесення будівлі:
 роботи, що виконуються при розбирання старих, непридатних для експлуатації або аварійних будинків та споруд;
 цілеспрямована, найчастіше вимушена діяльність з ліквідації будівельного об'єкта, зумовлена різними причинами, в тому числі фізичним і моральним зношенням споруди.
 Знесення (село)

Примітки